Бромид скандия — неорганическое соединение, соль металла скандия и бромистоводородной кислоты с формулой ScBr, бесцветные гигроскопичные кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидрат.

Получение 
 Взаимодействие брома и скандия (экзотермическая реакция)

 Нагревание хлорида скандия в токе бромистого водорода:

Физические свойства 
Бромид скандия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде, этаноле, ацетоне.

При охлаждении водных растворов выпадает кристаллогидрат состава ScBr•6HO.

Применение 
 В газоразрядных лампах высокой интенсивности.

Литература 
 
 

скандия